hrabstwo Butler (ang. Butler County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Butler (ang. Butler County) w USA, w stanie Pensylwania